Зова (биљка)
 Зова (род)